La Deutsche Eishockey Liga 1994-1995 fu la stagione inaugurale della Deutsche Eishockey Liga. Al termine dei playoff i Kölner Haie si aggiudicarono il primo titolo della DEL diventando campioni di Germania per la settima volta.

La stagione 1994-95 prese il via con 18 squadre, dodici delle quali provenienti dalla vecchia 1. Bundesliga, sei dalla 2. Bundesliga.

La nuova lega attirò immediatamente un'importante sponsorizzazione con il birrificio Krombacher Brauerei, divenuto da quell'anno sponsor ufficiale del campionato.

Stagione regolare
In un primo turno le 18 squadre si affrontarono due volte con il formato andata e ritorno; successivamente le squadre suddivise in gruppi regionali si affrontarono in un secondo turno di sola andata. Al termine della stagione regolare le prime sedici squadre si affrontarono nei playoff con un formato nei primi due turni al meglio delle sette gare, mentre le semifinali e la finale si svolsero al meglio delle cinque. La speranza di evitare i problemi finanziari della vecchia Bundesliga non si realizzò. Già durante la prima stagione della DEL, il 18 dicembre 1994, gli ultimi vincitori della Bundesliga, i Mad Dogs München, si ritirarono.

Gruppi
 Nordovest: Düsseldorfer EG, Kölner Haie, Krefelder EV, EC Ratingen, BSC Preussen Berlin, Eisbären Berlin
 Centro: Schwenninger ERC, Adler Mannheim, Frankfurt Lions, Kassel Huskies, EC Hannover, ESG Füchse Sachsen Weißwasser
 Sud: Mad Dogs München, EV Landshut, SB Rosenheim, ESV Kaufbeuren, Augsburger EV, EHC 80 Nürnberg

Classifica

Legenda:
      Ammesse ai Playoff

Note:
Due punti a vittoria, un punto a sconfitta dopo overtime o pareggio, zero a sconfitta.

Playoff

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni

1994
Hockey su ghiaccio nel 1994
Hockey su ghiaccio nel 1995